Ottone, noto anche come Otto, era figlio di un altro medaglista, Giovanni Martino Hamerani e faceva parte di una dinastia, gli Hamerani, fondata da Johann Andreas Hameran, un incisore di conii proveniente dalla Bassa Baviera e presente a Roma dal 1616.

Ottone lavorò con Clemente XII e i suoi successori Benedetto XIV e Clemente XIII, incidendo diverse medaglie.

Incise anche diverse medaglie per conto di Giacomo Francesco Edoardo Stuart, pretendente giacobita al trono d'Inghilterra.

Divenne maestro della zecca di Roma nel 1734 e mantenne l'incarico fino alla sua morte.

Note

Albero genealogico

Bibliografia 
 
 Leonard Forrer,  Biographical Dictionary of Medallists: Coin, Gem, and Seal-engravers, Mint-masters..., III volume, pp. 404-409. Spink & Son, Londra, 1907
 Ridolfino Venuti: Numismata Romanorum Pontificum praestantiora a Martino V ad Benedictum XIV, Romæ, MCCXLIV.

Altri progetti